Петтер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

  (1781—1858) — австрийский художник исторического жанра.
 Петтер, Вилли — австрийский фигурист, чемпион Австрии в парах (1931, 1932).
 Петтер, Франц Ксавер (1791—1866) — австрийский художник, мастер натюрморта.

См. также